HNP est un sigle qui peut désigner :
 Herstigte Nasionale Party (en français, Parti national reconstitué), un parti politique sud-africain d'extrême droite ;
 heure normale du Pacifique, le fuseau horaire du Pacifique, correspondant à UTC−8 en hiver et à UTC−7 en été (dans l’hémisphère Nord).